Skipper bezeichnet:

 die Tätigkeit als Skipper in der Seefahrt
 ein Leichtflugzeug namens Beechcraft 77 Skipper
 einen Motorroller des Typs Piaggio Skipper
 eine Zeitschrift, siehe Skipper – Boote & Yachting
 Fiktive Figur der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagaskar

Skipper ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Skipper (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Elix Skipper (* 1967), US-amerikanischer Wrestler
 Howard E. Skipper (1915–2006), US-amerikanischer Onkologe
 Joe Skipper (* 1988), britischer Triathlet
 Magdalena Skipper, britische Genetikerin und Medizinjournalistin
 Pernille Skipper (* 1984), dänische Politikerin
 Tuzar Skipper (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler 

Siehe auch:

 Der Skipper